A Incendiária — livro de Stephen King publicado em 1980
Firestarter (filme) — filme de 1984 de Mark L. Lester com Drew Barrymore
Firestarter (álbum) — de Jimmy Eat World
Firestarter (firewall) — firewall para Linux

Desambiguações de artes